Chris Stevens peut faire référence à : 
 J. Christopher Stevens (1960-2012), diplomate américain. 
 Terrie Christine Stevens, mathématicienne américaine.

 Chris Stevens, personnage de la série américaine Bienvenue en Alaska